El Gran Premi de Catalunya de motociclisme de 1997, disputat el cap de setmana del 12 al 14 de setembre al Circuit de Catalunya, va ser la dotzena prova de la temporada 1997 del mundial de motociclisme.

Resultats

500 cc

250 cc

125 cc

Enllaços externs 
 Resultats al lloc web oficial de Moto GP

Competicions esportives del 1997 a Catalunya
Competicions motociclistes del 1997
1997
1997